Биланчино () — озеро в Италии, в регионе Тоскана, провинции Флоренция.

Озеро расположено недалеко от коммуны Барберино-ди-Муджелло на высоте 252 м над уровнем моря. Площадь поверхности озера — 5 км². Максимальная глубина достигает 31 м.

Ссылки 
 
 Architetture del '900 Regione Toscana, con foto

Бассейн Арно
Озёра Тосканы